Landkreis Grevesmühlen steht für folgende Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern:

 Landkreis Grevesmühlen (1950–1952), siehe Landkreis Schönberg
 Landkreis Grevesmühlen (1990–1994), siehe Kreis Grevesmühlen